Сантелли () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Сантелли, Итало (1866—1945) — итальянский фехтовальщик.
 Сантелли, Йоле (1968—2020) — итальянский адвокат, политик, губернатор Калабрии.